Магомед Халимбекович Гамидов (28 сентября 1930, с. Аймаумахи — 25 сентября 2016, Махачкала) — советский, российский даргинский поэт и государственный деятель. Народный поэт Дагестана (2000). Председатель правления ГТРК «Дагестан» (1970—2002). Депутат Верховного Совета Дагестанской АССР.

Биография 
Родился на небольшом урахинском хуторе Буцрамахи Аймаумахинского сельского совете (ныне в Сергокалинском районе Дагестана). Окончил 7 классов Урахинской средней школы, затем — Сергокалинское педагогическое училище. Высшее образование получил в Дагестанском педагогическом институте и Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Работал в газете «Ленинское знамя». С 1970 по 1991 г.г - Председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров ДАССР, затем 12 лет возглавлял ГТРК «Дагестан». 

Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР, членом Президиума Верховного Совета ДАССР.

Член Союза писателей СССР с 1965 года. Член правления Союза писателей Республики Дагестан. Член Союза журналистов СССР с 1958 года. Кандидат исторических наук.

Член организационного комитета Съезда Народов Дагестана. Входил в список доверенных лиц Президента Российской Федерации В.В.Путина по Республике Дагестан.

Творчество 
Первые произведения Гамидова были опубликованы в 1950-е годы. Отдельным изданием его стихи (сборник «Мои сверстники») впервые вышли в 1962 году. В 1981 году за книгу стихов «Перевал» он был удостоен республиканской премии ДАССР им. Сулеймана Стальского. Ещё одну литературную премию — имени Омарла Батырая — он получил за цикл стихов «Все песни о тебе». Гамидов специализируется на гражданской, любовной и философской лирике.

Перевёл на даргинский язык Коран, поэму «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели, а также ряд произведений Р. Гамзатова.

Награды и звания 
 Орден Почёта (6 мая 1998 года) — за заслуги в области культуры и печати, многолетнюю плодотворную работу
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (2010 год)
 Народный поэт Дагестана (2000 год).
 Заслуженный работник культуры Дагестанской АССР.
 Республиканская премия ДАССР им. С. Стальского (1981)
 Общественная литературная премия имени О. Батырая

Примечания

Ссылки 
 
 Гамидов Магомед Халимбекович Национальная библиотека Республики Дагестан имени Расула Гамзатова.

Даргинские поэты
Выпускники Дагестанского педагогического университета
Поэты России
Поэты СССР
Поэты Дагестана
Переводчики Корана
Лауреаты республиканской премии имени Сулеймана Стальского
Члены Союза писателей Дагестана